IYE steht für:
 ICAO-Code der Fluggesellschaft Yemenia

İye steht für:
 İye, Geist in der turkischen Mythologie

Abkürzung